Plenotrichum är ett släkte av svampar. Plenotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenotrichum